Ба́рия, ба́рий (русское обозначение: Б; международное: B или Ba; от  — тяжесть) — единица измерения давления в системе единиц СГС. 

Бария равна давлению, производимому силой 1 дин, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью 1 см2.  С единицей давления Международной системы единиц (СИ) паскалем связана соотношением: 1 Б = 0,1 Па. 

Наименование используется редко, государственными стандартами РФ не предусмотрено.

Во Франции наименование «бария» носит единица звукового давления.

По некоторым сообщениям названа по имени французского скульптора  Антуана-Луи Бари ().

Соотношение с другими единицами давления 
1 бария равна:
 10−6 бар
 10−4 пз
 1,0197·10−6 ат
 0,98692·10−6 атм
 7,5006·10−4 мм рт. ст.
 1,0197·10−5 м вод. ст.
 1,4504·10−5 psi

См. также 
Бар
Атмосфера
Миллиметр ртутного столба

Примечания 

СГС
Единицы измерения давления